Rosta bezeichnet:
 Rosta, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont

Rosta ist der Familienname folgender Personen:

ROSTA steht für:
 ROSTA, eine Nachrichtenagentur in der Sowjetunion

RoSta steht für:
 Robot Standards and Reference Architectures, ein europäisches Forschungsprojekt

Abkürzung